La Championnat d'Algérie de football D2 1969-1970 est la  édition de la Nationale II, et la sixième de la deuxième division algérienne.

Classement final 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : victoire à 3 points, match nul à 2 et défaite à 1 point.

Groupe Centre-Est

Calendrier

Résultats 
Résultats de la  et  journée + csc-moc (aller-retour)

Groupe Centre-Ouest 
NB  Le CR Témouchent a été retrogradé au goal - avérage particulier (0-1) a Ain Témouchent et (1-1) au retour a Alger.

Calendrier

Résultats

Classement des Meilleurs buteurs

Meilleurs buteurs groupe Centre-Ouest

Match barrage pour le maintien en Nationale II 

 Matchs de barrage joué en aller-retour entre l'ASPTT Alger onzième du groupe centre Ouest et WA Casoral d'Alger onzième du groupe centre Est pour éviter la relégation en division 3.

Championnat d'Algérie de Troisième Division 1969-1970 (Division d'honneur)

Groupe Ouest (LOFA-Oran)

Groupe Est (LCFA-Constantine)

Groupe Centre (LAFA-Alger)

Voir aussi 
 Championnat d'Algérie de football 1969-1970
 Coupe d'Algérie de football 1969-1970

Notes et références 

Championnat d'Algérie de football de deuxième division